Pradines (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Pradines (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Pradines (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy